Obhájci titulu byli první nasazený pár Bob a Mike Bryanovi, kteří po vítězství ve třech předchozích ročnících tentokrát ve finále prohráli s nenasazeným párem Radek Štěpánek a Leander Paes po setech 7-6(1), 6-2.

Pro Radka Štěpánka titul představoval premiérovou výhru na turnajích Grand Slamu. Jeho spoluhráč Leander Paes získal, po třech finálových porážkách, první titul z Australian Open, celkově sedmý z mužské čtyřhry na turnajích Grand Slamu a zkompletoval tak tituly ze všech čtyř Grand Slamů v této soutěži.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (semifinále)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (3. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (3. kolo)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (3. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (3. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (semifinále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (3. kolo)
  Oliver Marach /  Alexander Peya (1. kolo)
  Eric Butorac /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  František Čermák /  Filip Polášek (3. kolo)
  Santiago González /  Christopher Kas (čtvrtfinále)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (čtvrtfinále)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (2. kolo)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (3. kolo)
  Paul Hanley /  Jamie Murray ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk čtyřhry mužů

Australian Open 2012